El término Dos Caras puede referirse a las siguientes acepciones:
 Dos Caras, personaje ficticio de DC Comics;
 Dos Caras (luchador), luchador mexicano;
 Dos Caras, Jr., luchador mexicano hijo del anterior;
 Dos caras, telenovela brasileña.
 Dos Caras, referido a gestores que juegan a dos bandas.